Базилика Святой Анастасии Узорешительницы, или Сант-Анастазия (), — титулярная (c 1 марта 499 года) базилика на Палатине в Риме. С июля 2020 года находится в ведении Сиро-малабарской католической церкви.

История 
Базилика была построена в конце III — начале IV веков, возможно римской женщиной по имени Анастасия. Позднее базалика была перестроена в церковь, которую посвятили мученице Анастасии Сирмийской.

Церковь была несколько раз отреставрирована, сегодняшний вид церковь имеет после реставрации XVII века. Неф украшают 20 мраморных и гранитных античных колонн, возможно являвшихся частью императорских дворцов на Палатине. Потолок украшен фресками Микеланджело Черутти (1722), изображающими мученичество святой. У алтаря находятся мощи и статуя святой Анастасии Эрколе Феррата, явно созданной по образу «Экстаз Блаженной Людовики Альбертони» Бернини.

В июле 2020 года папа римский Франциск передал базилику Сиро-малабарской католической церкви.

Титулярная церковь 
Церковь Святой Анастасии является титулярной церковью, кардиналом-священником с титулом церкви Святой Анастасии с 5 октября 2019 года является итало-ангольский кардинал Эудженио Даль Корсо.

Литература 
 Heinz-Joachim Fischer, Rom. Zweieinhalb Jahrtausende Geschichte, Kunst und Kultur der Ewigen Stadt, DuMont Buchverlag, Köln 2001, ISBN 3-7701-5607-2.

Ссылки 
 

А
А
А
Рим
Сиро-малабарская католическая церковь